Джей-ліга 1996 — 4-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Касіма Антлерс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нарадзакі Сейґо
 Сома Наокі
 Іхара Масамі
 Гвідо Бухвальд
 Жоржиньйо
 Маедзоно Масакійо
 Ямагуті Мотохіро
 Нанамі Хіросі
 Міура Кадзуйосі
 Драган Стойкович
 Окано Масаюкі

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

1996 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу